Jani Mylläri (ur. 15 września 1981) – fiński skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 91. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

Największym sukcesem tego zawodnika są dwa medale mistrzostw świata juniorów wywalczone drużynowo: brązowy w Sankt Moritz oraz srebrny w Saalfelden.

Mistrzostwa świata juniorów 
Drużynowo
1998 Sankt Moritz (SWE) – brązowy medal
1999 Saalfelden am Steinernen Meer (AUT) – srebrny medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981